Julia steht für:
 Julia, weiblicher Vorname
 Julia (Programmiersprache)
 Julia (Geräusch), Geräusch
 (89) Julia, Asteroid
 Julia (Fluss), Schweiz
 Julia (Band), österreichische Rockband
 Julia, Bezeichnung des Schmetterlings Dryas iulia
 Academia Julia, siehe Universität Helmstedt (1586–1810)
 Brigata alpina “Julia”, italienische Gebirgsjägerbrigade
 Aqua Iulia römischer Aquädukt
 Via Julia, Name einer Römerstraße
 Zeche Julia, Bergwerk in Herne
 Feldbahn „Julia“ bei Dorogobusch

Werke:
 Julia (Lied), Lied der Beatles von 1968
 Julia (1977), Filmdrama von Fred Zinnemann
 Julia (2008), französischer Thriller mit Tilda Swinton
 Julia (2013), deutsch-litauischer Film von 2013
 Julia – Eine ungewöhnliche Frau, österreichische Fernsehserie
 Julia, oder die Gemälde, Roman von Arno Schmidt
 Julia – Wege zum Glück, deutsche Telenovela
 Julia (Romanreihe), Liebesroman-Reihe im Cora Verlag
 Julia (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie (2022)

Julia ist der Name folgender Personen:

 Julia von Korsika, christliche Heilige

Nachname, in verschiedenen Schreibweisen:
 Bernard Julia (* 1952), französischer theoretischer und mathematischer Physiker
 Benet Julià i Ros (1727–1787), katalanischer Organist und Komponist
 Gaston Maurice Julia (1893–1978), französischer Mathematiker
 José Julia (* 1979), spanischer Radrennfahrer
 Marc Julia (1922–2010), französischer Chemiker
 Miquel Julià Perello (* 1988), spanischer Autorennfahrer
 Philippe Julia (* 1968), französischer Handballspieler
 Raúl Juliá (1940–1994), US-amerikanischer Schauspieler

JuliA steht als Abkürzung für:
 Jungliberale Aktion, politische Jugendorganisation in der DDR

Siehe auch:
 Giulia
 Julia-Menge, Teilmengen der komplexen Zahlenebene
 Julia-Olefinierung, chemische Namensreaktion

JULIA